Мали Буковец може бити:
 Мали Буковец (општина) општина и насеље у Вараждинској жупанији, Хрватска
 Мали Буковец (Маче) насеље у Општини Маче, Крапинско-загорској жупанији, Хрватска